L'Open de Sopot 2004  peut faire référence à :

 Tournoi de tennis de Sopot (WTA 2004) : l'édition féminine de 2004 du tournoi de tennis de Sopot.
 Tournoi de tennis de Sopot (ATP 2004)  : l'édition masculine de 2004 du tournoi de tennis de Sopot.

Homonymie